Лос Кинтеро има више значења:

 Лос Кинтеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кинтеро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кинтеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику